Tribladtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tribladtjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun,  (2,3 ha)
 Tribladtjärns naturreservat, naturreservat där denna sjö ingår, 
Tribladtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,9 ha)
Tribladtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn